Alan Curtis (1909-1953), acteur américain
 Alan Curtis (1934-2015), claveciniste et chef d'orchestre américain
  (1930-2021), acteur britannique